Příjmení Zinke nosí více významných osobností:

 Ferdinand Zinke (1856–1921) – český lékárník, finančník, politik a sportovec
 Olaf Zinke (* 1966) – východoněmecký a německý rychlobruslař
 Otmar Daniel Zinke (1664–1738) – benediktin a opat břevnovsko-broumovského opatství
 Petr Zinke (* 1966) – český fotograf
 Ryan Zinke (* 1961) – americký podnikatel a politik